Арагуатинс () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс. Составная часть мезорегиона Западный Токантинс. Входит в экономико-статистический микрорегион Бику-ду-Папагаю. Население составляет  31 329 человек на 2010 год. Занимает площадь 2 625,286 км². Плотность населения — 11,93 чел./км².

Покровителем города считается святой Винсент Феррер.

История
Город основан в 1989 году.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 34 392 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 56.137.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 1.979,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).

География
Климат местности: тропический.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Муниципалитеты штата Токантинс